Montseny (bergketen), een bergketen bij Barcelona, Spanje
 Montseny (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
 Federica Montseny (1905-1994), Spaans-Catalaanse minister van Volksgezondheid tijdens de Tweede Spaanse Republiek